

Patronyme   

 Nicolas Ysaÿe (1826-1905), violoniste, pianiste, chef d'orchestre et compositeur belge, père de : 
 Joseph Ysaÿe (1855-1922), violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur belge ;  
 Eugène Ysaÿe (1858-1931), violoniste, compositeur et chef d'orchestre belge, père de :  
 Gabriel Ysaÿe (1887-1961), violoniste belge ;  
 Antoine Ysaÿe (1894-1979), musicologue belge ; 
 Théodore Ysaÿe (1898-1936), organisateur de concerts ; 
 Théo Ysaÿe (1865-1918), compositeur et pianiste belge ;   
 Marc Ysaÿe (né en 1954), arrière-petit-fils d'Eugène Ysaÿe, l'un des fondateurs du groupe de rock belge Machiavel.

Toponyme

Avenue Eugène Ysaÿe à Bruxelles.

Autres 
 Le quatuor Ysaÿe est un quatuor à cordes français fondé en 1984.
 Ysaÿe le Triste, roman, il est fils de Tristan et Iseut